Jorge Boundelmonti (en italiano: Giorgio de' Buondelmonti), fue el gobernante de Epiro en Ioánina en 1411.

Jorge era el único de Esaú Buondelmonti con su tercera esposa Jevdokija Balšić. Cuando su padre murió el 6 de febrero de 1411, su madre trató de mantener el control de Ioánina en nombre de su infante hijo. Eudoxia no era popular entre la nobleza local. Cuando se enteraron de que estaba tratando de casarse con un noble serbio, rápidamente la derrocaron, y a su hijo, veinte días después de su ascensión, el 26 de febrero de 1411. Jorge sobrevivió al menos hasta 1453, y su nombre aparece en diversos documentos de la República de Ragusa.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 

Déspotas de Epiro